Zhu Yi può riferirsi a:
Zhu Yi (morto nel 257) –  militare e generale del Regno Wu
Zhu Yi (483-549) –  ufficiale della Dinastia Liang
Zhu Yi (1977-vivente) –  nuotatore cinese
Zhu Yi	(2002-vivente) –  pattinatrice di figura su ghiaccio statunitense